Sang-e Chārak är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Sar-e Pol, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Sang-e Chārak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sang-e Chārak är varierad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Sang-e Chārak. Sang-e Chārak är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Sang-e Chārak består i huvudsak av gräsmarker. Runt Sang-e Chārak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sar-e Pol (provins)